Дмитрий Константинович:
 Дмитрий Константинович (1323—1383) — великий князь суздальско-нижегородский, великий князь владимирский (1360—1363).
 Дмитрий Константинович (1860—1919) — великий князь, внук Николая I.